8-ма лі́нія — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

8-ма лінія — вулиця в місті Київ.
 8-ма лінія — вулиця в місті Кропивницький.
 8-ма лінія — вулиця в місті Миколаїв.
 8-ма лінія — вулиця в місті Полтава.

8-ма лінія — вулиця в місті Рязань.
 8-ма лінія — сторона вулиці на Васильєвському острові у місті Санкт-Петербург.

Вулиці